Östtjärn kan syfta på ett antal svenska insjöar:

Östtjärnen, sjö i Härjedalens kommun,  (39,1 ha)
Lill-Östjärnen, sjö i Bräcke kommun, 
Stor-Östjärnen, sjö i Bräcke kommun,  (25,7 ha)
Östtjärnen, Medelpad sjö i Sundsvalls kommun,  (25,8 ha)

Se även
Östertjärn
Osttjärn
Ostjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn